Lo scorpione (Girls Gone Wild) – film del 1929 diretto da Lewis Seiler
Lo scorpione (Le Scorpion) – film del 1962 diretto da Serge Hanin